

Persone

Nguyen
Ben Nguyen (1988) – artista marziale misto statunitense
Christine Nguyen (1984) – attrice statunitense
François-Xavier Nguyễn Văn Thuận (1928-2002) – cardinale e arcivescovo cattolico vietnamita
Joseph Marie Nguyên Quang Tuyên (1945-2006) – vescovo cattolico vietnamita
Kim Nguyen (1974) – regista e sceneggiatore canadese
Lee Nguyen (1986) – calciatore statunitense di origine vietnamita
Marcel Nguyen (1987) – ginnasta tedesco di origine vietnamita
Martin Nguyen (1989) – lottatore di arti marziali miste australiano di origini vietnamite
Mến Nguyễn (1954) – giocatore di poker vietnamita naturalizzato statunitense
Nam Nguyen (1998) – pattinatore canadese
Navia Nguyen (1973) – attrice e modella vietnamita naturalizzata statunitense
Phạm Lê Thảo Nguyễn (1987) – scacchista vietnamita
Pierre Nguyên Văn Nhon (1938) – cardinale e arcivescovo cattolico vietnamita
Qui Nguyen (1977) – giocatore di poker vietnamita naturalizzato statunitense
Scotty Nguyen (1962) – giocatore di poker vietnamita naturalizzato statunitense
Nguyễn Anh Đức (1985) – calciatore vietnamita
Nguyễn Bá Cẩn (1930-2009) – politico vietnamita
Nguyễn Cao Kỳ (1930-2011) – generale e politico vietnamita
Nguyễn Công Phượng (1995) – calciatore vietnamita
Nguyễn Du (1765-1820) – poeta e scrittore vietnamita
Nguyễn Đức Soát (1946) – generale vietnamita
Nguyen Hoang Ngan (1984) – karateka vietnamita
Nguyen Hue (1753-1792) – generale e imperatore vietnamita
Nguyễn Hữu An (1926-1995) – generale vietnamita
Nguyễn Hữu Hạnh (1926) – ex generale vietnamita
Nguyễn Hữu Thọ (1910-1996) – politico e rivoluzionario vietnamita
Nguyễn Huy Hoàng (1981) – calciatore vietnamita
Nguyễn Huy Hoàng (2000) – nuotatore vietnamita
Nguyễn Huy Hùng (1992) – calciatore vietnamita
Nguyễn Khánh (1927-2013) – politico, generale e ambasciatore vietnamita
Nguyễn Lộc (1912-1960) – artista marziale vietnamita
Nguyễn Minh Phương (1980) – ex calciatore vietnamita
Nguyễn Minh Trí (1996) – giocatore di calcio a 5 vietnamita
Nguyễn Minh Triết (1942) – politico vietnamita
Nguyễn Ngọc Loan (1930-1998) – militare e politico vietnamita
Nguyễn Ngọc Trường Sơn (1990) – scacchista vietnamita
Nguyễn Phú Trọng (1944) – politico vietnamita
Nguyễn Phương Khánh (1994) – modella vietnamita
Nguyễn Quang Hải (1997) – calciatore vietnamita
Nguyễn Tấn Dũng (1949) – politico vietnamita
Nguyễn Thành Chung (1997) – calciatore vietnamita
Nguyễn Thị Bình (1927) – politica vietnamita
Nguyễn Thị Định (1920-1992) – generale e politica vietnamita
Nguyễn Thị Kim Ngan (1954) – politica vietnamita
Nguyễn Thùy Lâm (1987) – modella vietnamita
Nguyễn Tiến Linh (1997) – calciatore vietnamita
Nguyễn Tiến Minh (1983) – giocatore di badminton vietnamita
Nguyễn Trọng Hoàng (1989) – calciatore vietnamita
Nguyễn Tuấn Mạnh (1990) – calciatore vietnamita
Nguyen Van Chieu (1949) – artista marziale vietnamita
Nguyễn Văn Cốc (1943) – generale e aviatore vietnamita
Nguyễn Văn Lém (1931 o 1932-1968) – attivista vietnamita
Nguyễn Văn Linh (1915-1998) – politico vietnamita
Nguyễn Văn Lý (1946) – presbitero e attivista vietnamita
Nguyễn Văn Nghị (1909-1999) – medico, scrittore e traduttore vietnamita
Nguyễn Văn Ngôn (...) – ex calciatore vietnamita
Nguyễn Văn Quyết (1991) – calciatore vietnamita
Nguyễn Văn Thiệu (1923-2001) – generale e politico vietnamita
Nguyễn Văn Toàn (1996) – calciatore vietnamita
Nguyen Van Viet (1952) – artista marziale vietnamita
Nguyễn Vũ Phong (1985) – calciatore vietnamita
Nguyễn Xuân Phúc (1954) – politico vietnamita

Cognome composto
Vincent Long Van Nguyen (1961) – vescovo cattolico vietnamita naturalizzato australiano
Nguyễn Phong Hồng Duy (1996) – calciatore vietnamita

Altro
24052 Nguyen – asteroide
Nguyễn – dinastia imperiale vietnamita

Pagine correlate
Dustin Nguyen
Nguyễn Thị Huyền